Ліндсі Девенпорт і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але цього разу Девенпорт не брала участі.

Губер грала в парі з Лізою Реймонд, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Вікторія Азаренко і Марія Кириленко з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Doubles Draw

Bank of the West Classic, парний розряд